Antonio Cavoli (1888-1972), un missionnaire italien actif au Japon ;
 Christopher G. Cavoli, un général de l'armée américaine.

Voir aussi 
 Isola dei Cavoli (en français, île des Choux), une île d'Italie en mer Tyrrhénienne en Sardaigne du Sud